Zhang Rui (n. 1979) – tennistavolista cinese che ha rappresentato Hong Kong
 Zhang Rui (n. 1989) – calciatrice cinese